Savanjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Savanjärvi (sjö, lat 60,75, long 27,60), Kymmenedalen, 
 Savanjärvi (sjö, lat 60,67, long 27,73), Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar